Pluton ha sido el nombre utilizado por ocho buques de la Marina de Francia en recuerdo del dios romano Plutón:

  un navío de línea de 74 cañones construido en Cherburgo  que participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y que fue renombrado Dugommier en 1797.
  un cúter corsario.
  un navío de línea de 74 cañones construido en Tolón en 1804 que tomó parte en la batalla de Trafalgar bajo el mando de Julien Cosmao. Fue capturado por España que lo renombró Montañés.
  un navío de línea fue renombrado Pluton entre 1866 y 1873.
  fue una corbeta-vapor de ruedas en servicio entre 1839 y 1854.
  fue un minador en servicio entre 1910 y 1923.
  fue un crucero en servicio entre 1927 y 1939.
  es un buque de apoyo a submarinistas de apoyo a los comandos navales de Francia.

Nombres de buques de guerra de Francia